Юстова — женский вариант русской фамилии Юстов. Известные носители: